«Ася» — советский полнометражный цветной художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1977 году режиссёром Иосифом Хейфицем по одноимённой повести И. Тургенева.

Фильм снят при участии Студии художественных фильмов ДЕФА — Потсдам — Бабельсберг.

Премьера фильма в СССР состоялась в марте 1978 года.

Сюжет 

Молодой человек, некто Н. Н. путешествует по Европе. Однажды он оказывается в одном из провинциальных немецких городков. Там он знакомится с братом и сестрой. Ася, дочь дворянина и горничной, привлекает его наивностью и непосредственностью. Между ними возникают чувства, но они трагичны и коротки.

В главных ролях 
 Елена Коренева — Ася
 Вячеслав Езепов — Н. Н.
 Игорь Костолевский — Гагин

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка — Иосиф Хейфиц
 Главный оператор — Генрих Маранджян
 Главный художник — Владимир Светозаров
 Режиссёр — Ольга Баранова
 Композитор — Олег Каравайчук

Ссылки 

 
  Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1977 года
Фильмы Иосифа Хейфица
Экранизации произведений Ивана Тургенева
Фильмы по сценариям Иосифа Хейфица